Liste der Mitglieder des 4. Sächsischen Landtages (2004–2009)

Präsidium

Landtagspräsident und Vizepräsidenten 
 Landtagspräsident: Erich Iltgen (CDU)
 1. Vizepräsidentin: Regina Schulz (Die Linke)
 2. Vizepräsidentin: Andrea Dombois (CDU)
 3. Vizepräsident: Gunther Hatzsch (SPD)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion: Fritz Hähle, ab Juni 2008 Steffen Flath
 Linke-Fraktion: André Hahn
 SPD-Fraktion: Cornelius Weiss, ab 2007 Martin Dulig
 NPD-Fraktion: Holger Apfel
 FDP-Fraktion: Holger Zastrow
 Grüne-Fraktion: Antje Hermenau

Weitere Mitglieder gemäß Stärkeverhältnisses der Fraktionen 
(Stand: August 2009)

 Heinz Lehmann (CDU)
 Friederike de Haas (CDU)
 Peter Schowtka (CDU)
 Gottfried Teubner (CDU)
 Uta Windisch (CDU)
 Jutta Schmidt (CDU)
 Matthias Rößler (CDU)
 Peter Porsch (Die Linke)
 Caren Lay (Die Linke)
 Falk Neubert (Die Linke)

Liste der Abgeordneten 

Sächsischer Landtag
 06